Туризм в Мексике является одной из наиболее развитых отраслей экономики. Мексика является одной из самых посещаемых стран в мире. Привлекательность Мексики для туристов обусловлена сочетанием многих факторов: уникальная культура, включающая культурные фестивали, города c архитектурой времен испанского колониального господства, руины древних мезоамериканских городов, наличие природных заповедников и пляжных курортов в сочетании с благоприятным климатом. Пик туристического сезона в стране — с октября до середины лета, с «всплесками» в течение недели перед Новым Годом, Пасхой и весенних каникул, когда на пляжные курорты приезжает масса студентов из США.

Большинство туристов, посещающих Мексику — граждане США и Канады. Менее представлены туристы из стран Европы, Азии и Латинской Америки. В стране растёт также выездной туризм — в то время как низший средний класс Мексики предпочитает проводить отпуск в собственной стране, зажиточные слои предпочитают путешествовать за границу.

Согласно отчёту 2016 года WTO Tourism Highlights 2016, Мексика занимает 9-е место по привлекательности для туристов в мире.

Достопримечательности городов 
 Столица страны — город Мехико — служит отправной точкой для посещения древнего индейского города Теотиуакан, известного своими культовыми сооружениями — пирамидой Солнца и пирамидой Луны. В Мехико расположены торговые районы, Сокало — одна из крупнейших площадей в мире, Плаза де Торос — крупнейшая в мире арена для корриды, Национальный дворец, построенный на месте дворца Монтесумы и крупнейший в Западном полушарии кафедральный собор. В Мехико также находится один из крупнейших музеев мира — Национальный музей антропологии и истории.

 Второй по численности населения город Мексики — Гвадалахара, является родиной некоторых из самых известных в Мексике традиций, таких как текила, музыка мариачи и чаррос (мексиканские ковбои). Наряду с Мехико и пляжными курортами (Канкун, Акапулько и т. д.), Гвадалахара является одним из самых посещаемых городов в Мексике. В городе расположено большое количество музеев, картинных галерей и театров. В Гвадалахаре регулярно проходят такие значимые события, как  — вторая по значимости в мире и первая по значимости для испаноязычных стран. Город также пользуется известной благодаря развитию андеграуда, а также электронной музыки. Из архитектурных достопримечательностей Гвадалахары выделяются кафедральный собор,  и госпиталь Кабаньяс, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Гвадалахаре и его окрестностях — городах Тлакепаке, Пуэрто-Вальярта и других находится большое количество торговых центров, а также природных объектов, таких как каньон Barranca de Oblatos.

 Город Монтеррей в штате Нуэво-Леон, основанный в конце 16 века, известен своими музеями: Музей истории Мексики, Музей современного искусства, Метрополитен-музей Монтеррея и Дворец правительства. Искусственный канал Santa Lucia длиной 2,5 км похож на аналогичный канал в Сан-Антонио, (США, штат Техас) и соединяет Фундидора-парк с  — главной площадью Монтеррея.

 Город Морелия — столица штата Мичоакан. В историческом центре города находится более 1000 исторических памятников, в том числе кафедральный собор и акведук.

Другие города Мексики, известные туристическими достопримечательностями:

 Чиуауа
 Долорес-Идальго, штат Гуанахуато
 Гуанахуато
 Оахака, штат Оахака
 Пуэбла, штат Пуэбла
 Леон, штат Гуанахуато
 Сан-Кристобаль де лас Касас, штат Чьяпас
 Сан-Мигель-де-Альенде, штат Гуанахуато
 Сантьяго-де-Керетаро, штат Керетаро
 Сакатекас, штат Сакатекас.

Пляжный отдых 

Побережье Мексики славится своими пляжами, наиболее известные из них расположены в следующих местах:
 Акапулько
 Гуаймас
 Икстапа
 Канкун
 Остров Косумель
 Остров Женщин
 Остров Хольбош
 Кабо-Сан-Лукас
 Мансанильо
 Масатлан
 Плая-дель-Кармен
 Пуэрто-Эскондидо
 Пуэрто-Вальярта
 Пуэрто-Пеньяско
 Прогресо
 Санта-Мария-Уатулько
 Сан-Хосе-дель-Кабо
 Тулум (город)
 Энсенада (Нижняя Калифорния)

На полуострове Юкатан расположен один из самых популярных пляжных курортов Мексики — Канкун, особенно популярный среди студентов высших учебных заведений во время весенних каникул. Неподалеку от него находятся острова Исла-Мухерес и Хольбош. К югу от Канкуна тянется стокилометровая прибрежная полоса Карибского моря — Ривьера-Майя, на которой расположены курортные городки и экологические парки Ксарет и Шель-Ха. На южной оконечности Ривьера-Майя расположен город Тулум, известный раскопками городов древних майя.

Помимо знаменитых на весь мир сенотов, на Юкатане так же имеется множество систем подземных рек, таких как «Сак Актун». Сеноты и подземные реки являются общеизвестной мировой меккой дайверов всего мира.

На тихоокеанском побережье Мексики самым известным пляжным курортом является Акапулько. Акапулько известен также как излюбленное место дайверов — любителей нырять со скалы.

Вдоль побережья к югу от Акапулько расположены пляжи Пуэрто-Эскондидо, Пуэрто-Анхеля и нудистские пляжи Playa Zipolite. К северу от Акапулько находятся курортный город Икстапа и Сиуатанехо. Далее на севере располагаются пляжи Мичоакан, пользующиеся популярностью у любителей серфинга.

В центральной и северной части тихоокеанского побережья Мексики самые популярные пляжи находятся в Масатлане и Пуэрто-Вальярта. Менее известны пляжи в Баия-де-Навидад, Баия-де-Кино и черные пески Сиютлан. Курорт Сан — Карлос популярен в зимнее время, особенно для пенсионеров.

На южной оконечности полуострова Нижняя Калифорния расположен курортный городок Кабо-Сан-Лукас, город известен своими пляжами и ловлей марлина. Далее на север Калифорнийского залива находится другой пляжный курорт, Баия-де-Ла-Консепсьон, также известный своей спортивной рыбалкой. Ближе к границе с США находится курорт Сан-Фелипе.

Экстремальный туризм в Мексике 
Мексика знаменита своими вулканами, пещерами и системами подземных рек:
 Сак Актун (самая длинная в мире изученная подземная река)
 Пико де Орисаба (вулкан, находящийся в списке 7-ми вершин)
 Пещера Ласточек (самая глубокая пещера свободного падения в мире).

См. также
 Список мезоамериканских пирамид

Примечания

Литература 
 Berger, Dina. The Development of Mexico’s Tourism Industry: Pyramids by Day, Martinis by Night (2006)  excerpt and text search
 Berger, Dina, and Andrew Grant Wood, eds.  Holiday in Mexico: Critical Reflections on Tourism and Tourist Encounters (Duke University Press; 393 pages; 2010)
 Моя Планета. Дайвинг в Мексике и истории затонувших кораблей Юкатана (2015)

Ссылки 

 Официальный сайт Mexico Tourism Board

Туризм в Мексике